Jesús Blanco Villar, ciclista
 Jesús Blanco (dibuixant), Dibuixant català nascut a Barcelona el 1919.